O Scottish Open de 2020 ou Aberto da Escócia de 2020, também conhecido oficialmente como Matchroom.live Scottish Open de 2020 por conta do patrocínio, foi um torneio profissional do ranking mundial de snooker da temporada de 2020–21. O evento foi realizado de 7 a 13 de dezembro de 2020 na Marshall Arena em Milton Keynes, na Inglaterra. O Open da Escócia não foi discutido na habitual Emirates Arena, em Glasgow, devido à pandemia de COVID-19. Foi o 6º evento do ranking da temporada de snooker de 2020–21 e o 3º evento da "Home Nations Series".

O torneio juntou os 128 melhores jogadores de snooker do mundo, numa luta feroz pelo Troféu Stephen Hendry e um prêmio final de 70 mil libras. Mark Selby defendeu com sucesso o título de campeão, vencendo a final contra Ronnie O’Sullivan por 9–3. Este foi o 19º título em torneios do ranking na carreira de Selby.

Premiação 
A premiação total do evento foi de 405 mil libras esterlinas, sendo 70 mil libras esterlinas o valor atribuído ao vencedor. A distribuição dos prêmios para esta edição foi a seguinte:

Jogos 
A seguir temos os resultados de todas as partidas do evento:

Fases iniciais

Seção 1 
 Seção 2 

 Seção 3 

 Seção 4 

 Seção 5 

 Seção 6 

 Seção 7 

 Seção 8 

 Fases finais 

 Final

Century breaks 
Um total de 86 century breaks (entradas de 100 ou mais pontos; "tacadas centenárias") foram feitas por 45 jogadores distintos durante o torneio. Zhou Yuelong alcançou seu segundo break máximo de 147 pontos em sua carreira em 7 de dezembro de 2020, na sua vitória por 4–1 contra Peter Lines. Foi a sétima entrada de 147 pontos da temporada.

 147 Zhou Yuelong
 140, 126 Liam Highfield
 138, 132, 103, 102 Barry Hawkins
 137, 101 Shaun Murphy
 135, 129, 128, 123, 121, 102, 101, 100 Mark Selby
 135, 129, 112, 110, 109, 105 Mark Allen
 135, 126, 114, 114, 103, 101 Ding Junhui
 134, 127, 123 Ronnie O'Sullivan
 134, 127, 113, 100 Kyren Wilson
 134 Lu Ning
 134 Kurt Maflin
 134 Matthew Stevens
 133, 129 Liang Wenbo
 131 Ashley Hugill
 129, 104 Tian Pengfei

 129 Stuart Bingham
 128 Chris Wakelin
 127 Noppon Saengkham
 126, 121, 113, 108, 101 Michael Holt
 126 Zhao Xintong
 124 Jimmy Robertson
 123 Dominic Dale
 123 Zak Surety
 122 Yuan Sijun
 121 Steven Hallworth
 120 Andy Hicks
 117, 113 Ricky Walden
 112 Alan McManus
 110 Michael Collumb
 109 Jak Jones

 108, 106 Mark Joyce
 107 Lyu Haotian
 106 Jackson Page
 105, 100 Jamie Jones
 104, 104, 103 Judd Trump
 104, 100 Mark Williams
 104 Luo Honghao
 103, 100 Robbie Williams
 103 Ali Carter
 102 Jamie Clarke
 102 Jack Lisowski
 102 Si Jiahui
 102 Thepchaiya Un-Nooh
 101, 100 Li Hang
 100 Igor Figueiredo

Transmissão 
Os jogos do Matchroom.Live Scottish Open foram transmitidos pela Quest no Reino Unido; Eurosport na Europa (inclusive Reino Unido) e Austrália; Superstar Online, Liaoning TV, Youku, Zhibo.tv, Migu na China; Now TV em Hong Kong; True Sport na Tailândia; Sport Cast no Taiwan; Sky Sports na Nova Zelândia; DAZN no Canadá; Astrosport na Malásia. Nos demais territórios sem emissoras oficiais, o evento foi transmitido via streaming pela Matchroom.Live.

2020 no snooker